Amalthée, dans la mythologie grecque, est la nourrice de Zeus.

Astronomie 
Amalthée peut désigner :
 Amalthée, un des satellites naturels de la planète Jupiter ;
 (113) Amalthée, un astéroïde.

Autres 
Amalthée peut aussi désigner :
 Amalthée, une des sibylles de Cumes ;
 Amalthée ou Amalteo, une famille du Frioul dont plusieurs membres furent littérateurs ;
 Amalthée, une maison d'édition.

Référence